Согласно переписи населения 2006 года в Онтарио насчитывается 455 муниципальных образований: 40 образований верхнего уровня или одноуровневых образований и 415 городов, посёлков и деревень. Эти образования разделены по уровням администрации. Местные администрации (собственно населённые пункты) являются частью более высокого уровня администрации, или верхнего уровня, который носит одно из следующих названий: графство (), район () или округ (). Графства и районы являются федерациями местных органов власти. Например, район Уотерлу включает в себя 7 местных администраций.

Муниципальные образования одного уровня (), как ясно из названия, имеют только один уровень муниципальной администрации. В Онтарио существует три основных типа таких образований. Первый тип — это объединённые муниципалитеты, или объединение муниципальных образований, обычно графств или районов (или их частей) Южного Онтарио, в единую административную единицу. Некоторые объединённые муниципалитеты сохранили своё историческое название. Примерами такого типа муниципального образования являются Торонто, Каварта-Лейкс и Графство Норфолк. Второй тип — отдельные муниципалитеты — муниципальные образования, которые выделены из состава графства, в котором они находятся и имеют свою собственную администрацию. Примерами отдельных муниципалитетов являются Питерборо и Виндзор. И, наконец, последним типом одноуровневых муниципальных образований являются образования, которые никогда не были в двухуровневой административной системе. Эти образования расположены в округах Северного Онтарио, но входят в них только для переписи. Примерами последнего типа муниципального образования являются Норт-Бей и Тимминс.

Муниципальные образования одного уровня 
Муниципальные образования одного уровня бывают трёх типов: объединённые муниципалитеты, отдельные муниципалитеты и окружные муниципалитеты.

Объединённые муниципалитеты 
Данные по муниципальным образованиям верхнего уровня.

Отдельные муниципалитеты 

Данные по муниципальным образованиям нижнего уровня

Двухуровневые муниципальные образования 
Данные по муниципальным образованиям верхнего уровня и собственно муниципальным образованиям нижнего уровня с численностью населения больше 5000 человек. Цветом выделены центры, или столицы, образований.

Окружные муниципалитеты

Районные муниципалитеты

Графства

См. также 
 Административное деление Онтарио
 Исторические графства в Онтарио
 Города Канады по численности населения

Примечания 

 
Населённые пункты
Онтарио